

Localidades

Sibnica (Kraljevo)
Sibnica (Rekovac)
Sibnica (Sopot)
Sibnica (Žabari)

Desambiguação